

Wydarzenia 

 Europa
 I wojna meseńska zakończona prawdopodobnie zwycięstwem Sparty.
 Bliski wschód
 Bitwa pod Der pomiędzy Asyrią Sargona II a Elamem Humban-nikasza.
 Bitwa pod Karkar pomiędzy Asyrią a Aramejczykami z Hamat.

Urodzili się 
 Guan Zhong, chiński polityk

Zmarli 
 Jau-bi'di, lokalny władca z Hamat
 Pingwang, władca Chin z dynastii Zhou